FitzRoy Somerset kan syfta på:

* FitzRoy Somerset, 1:e baron Raglan (1788–1855), brittisk peer
 FitzRoy Somerset, 4:e baron Raglan (1885–1964), brittisk peer
 FitzRoy Somerset, 5:e baron Raglan (1927–2010), brittisk peer